Der 34. Afrika-Cup (, ) wird voraussichtlich im Januar und Februar 2024 in der Elfenbeinküste ausgetragen. Das Land ist damit nach 1984 das zweite Mal Gastgeber des Afrika-Cups. Ursprünglich sollte das Turnier im Sommer 2023 auszutragen werden, aufgrund der vorherrschenden Wetterlage im Gastgeberland musste es auf den Jahresanfang 2024 verschoben werden. Wie schon seit 2019 üblich sollen 24 Mannschaften des Kontinents an der Endrunde der Fußball-Afrikameisterschaft teilnehmen. Sollte der Modus unverändert bleiben, wird zunächst in einer Gruppenphase in sechs Gruppen zu je vier Mannschaften und danach ab dem Achtelfinale im K.-o.-System gespielt werden.

Ausrichter 
Bis November 2013 hatten sich insgesamt sechs nationale Fußballverbände für die gemeinsame Vergabe der Endrunden 2019 und 2021 beworben. Das waren Algerien, die Demokratische Republik Kongo, die Elfenbeinküste, Gabun, Guinea und Sambia. Am 20. September 2014 wurde neben den beiden geplanten Vergaben auch Guinea als Gastgeber der Endrunde 2023 bekanntgegeben.

Am 30. November 2018 gab die CAF die Aberkennung des Austragungsrechts Kameruns für 2019 aufgrund von Verzögerungen bei Infrastrukturvorhaben an den geplanten Spielorten bekannt. Der Kontinentalverband gestand Kamerun aber die Austragung 2021 zu.

Qualifikation 

Zur Qualifikation, die wie 2019 und 2022 in zwei Runden ausgetragen wird, meldeten sich 54 Mannschaften an. Reunion und Sansibar sind keine Vollmitglieder der CAF und damit von der Teilnahme ausgeschlossen. In der ersten Runde traten die in der FIFA-Weltrangliste vom 23. Dezember 2021 am niedrigstplatzierten zwölf Mannschaften im K.-o.-System mit Hin- und Rückspiel gegeneinander an.

Die sechs Sieger der ersten Runde und die restlichen 42 höher platzierten Mannschaften wurden am 19. April 2022 in zwölf Vierergruppen gelost. Die zweite Runde wird von Juni 2022 bis März 2023 im Double-Round-Robin-Format ausgespielt. Für die Endrunde werden sich aus allen zwölf Gruppen, mit Ausnahme der Gruppe H, jeweils die Gruppensieger und Zweitplatzierten qualifizieren. Aus Gruppe H qualifiziert sich neben den Gastgebern aus der Elfenbeinküste nur eine weitere Mannschaft.

Geplante Spielorte 
Geplant ist das Turnier in sechs Stadien in fünf Städten auszuspielen. Neben dem neuen Nationalstadion wurde das bereits vorhandene Stade Félix Houphouët-Boigny von 2020 bis 2021 renoviert und von 35.000 auf 45.000 Sitzplätze erweitert. Das 1984 eröffnete Stade Bouaké wird seit 2020 ebenfalls renoviert und soll von 25.000 auf 40.000 Sitzplätze aufgestockt werden. Drei weitere Stadien sollen in Korhogo, San-Pédro und Yamoussoukro mit jeweils einer Kapazität von 20.000 Zuschauern entstehen.

Teilnehmer 
Für das Turnier haben sich bisher die Mannschaften folgender Länder qualifiziert:

  (Gastgeber)

Weblinks 
 Offizielle Website der CAF (englisch, französisch)

Einzelnachweise 

 
2024
AfrikaCup
Sportveranstaltung in der Elfenbeinküste